Sobral puede referirse a:
 La abreviatura científica del botánico Marcos Sobral (n. 1960).
 Sobral, ciudad en el estado de Ceará (Brasil).
 Base Sobral, base en la Antártida Argentina.
 Sobral de Monte Agraço, municipio y villa de Portugal.
 José María Sobral, científico argentino.